Wapen van Valkenisse (Walcheren)
 Wapen van Valkenisse (Zuid-Beveland)